Золоев Казбек Дзастемурович (; род. , с. Дур-Дур, Дигорский район, Северо-Осетинская АССР) — заслуженный тренер России. Заслуженный мастер спорта России.  Заслуженный работник физической культуры и спорта России. Девятикратный чемпион мира по армрестлингу. Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике.

Биография 
Родился 2 октября 1963 года в небольшом североосетинском селении Дур-Дур. Отец — водитель, мать — повар.

По национальности осетин.

В 13 лет начал заниматься в школьной секции волейбола.

В 1979 году, окончив 8 классов с отличием, поступил в Северо-Кавказский строительный техникум. В этом же году начал тренироваться в секции тяжёлой атлетики спортобщества «Трудовые резервы» под руководством тренеров Петра Дзбоева и Виктора Рамонова.

В 1983 году с отличием окончил техникум по специальности «техник-строитель». После чего был призван в ряды Советской армии, где продолжил тренироваться в спортивной роте МО ПВО.

В 1984 году выполнил норматив мастера спорта СССР в г. Рыбинск.

С 1987—1992 гг. учился в СОГУ им. К. Л. Хетагурова на факультете «физического воспитания».

С 1998—2001 гг. получил второе высшее образование на юридическом факультете в СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

Семья

Женат, четверо детей.

Старший брат — Золоев Маирбек (1962 г.р.) — заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России по армрестлингу. Двукратный чемпион мира по армрестлингу.

Племянники:
 Золоев Хаджимурат Маирбекович (1984 г.р.) — самый титулованный армрестлер России. Заслуженный мастер спорта. 14-кратный чемпион мира.
 Золоев Спартак Маирбекович (1986 г.р.) — российский армрестлер. Заслуженный мастер спорта.2-кратный Чемпион мира и Европы.

 Маирбек и Казбек являются внучатыми племянниками известного советского геолога-нефтяника Татаркана Магометовича Золоева.

Спортивная карьера 
10 октября 1992 года стал первым среди европейцев чемпионом мира по армрестлингу по версии организации WWC (World Wristwrestling Championship), проводящей свои чемпионаты до 2002 года в г. Петалума, США. До этого, на протяжении 31 года, профессиональные чемпионаты выигрывали только представители североамериканского континента. В последующие годы принимал участие в чемпионатах мира, организованных другими организациями, и завоёвывал звание чемпиона мира ещё восемь раз.

В 1999 году, выиграв чемпионат мира, проходивший во Владикавказе, объявил о завершении спортивной карьеры в качества спортсмена, но продолжил работу в качестве главного тренера сборной команды России по армрестлингу.

Чемпионаты мира

* — World Armwrestling Federation
** — World Armsport Federation

Чемпионаты Европы

Международный турнир «Золотой медведь»

Тренерская деятельность 
Со старшим братом Маирбеком Золоевым создали уникальную методику подготовки армрестлеров экстра-класса. Ими же были разработаны и созданы специализированные тренажеры для профессиональных занятий армрестлингом. Впоследствии, эти разработки были тиражированы не только в других регионах России, но и других странах. В период с 1992 по н.в. под руководством братьев Золоевых были подготовлены более 30 чемпионов мира.

Одновременно с сильнейшей командой мира по армрестлингу, Золоев тренировал тяжелоатлетов. Тренерский стаж с 1986 года.

Первым учеником в секции Золоева был 9-летний Алан Цагаев.

Известные воспитанники (армрестлинг) 
Многократные чемпионы мира, Европы и России: Алан Караев, Хаджимурат и Спартак Золоевы, Руслан Кокоев, Тотраз Тамаев, Шамиль Каражаев, Инга Кодзасова, Артур Хадонов, Сергей Кодзасов, Славик Качмазов, Владимир Болотаев, Владимир Лазаров, Дзерасса Балоева, Светлана Якимова и другие.

Известные воспитанники (тяжёлая атлетика) 
 Алан Цагаев (105 кг) — серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2002, 2007), двукратный чемпион Европы (2002, 2004). В 2004 году установил мировой рекорд в толчке — 237 кг.
 Светлана Царукаева (63 кг) — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионка мира (2011), серебряный призёр чемпионатов мира (2006, 2007, 2009). В 2011 году установила мировой рекорд в рывке — 117 кг.
 Руслан Албегов (+105 кг) — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира (2013, 2014), двукратный чемпион Европы (2012, 2013).
 Тима Туриева (63 кг) — чемпионка мира (2013), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка Европы (2014).

Звания и награды 

 Заслуженный тренер России (1998 год)
 Заслуженный мастер спорта России по армрестлингу (1995 год)
 Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1984 год)
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания (2009 год)
 Заслуженный работник физической культуры и спорта России (2019 год)
 Почётный знак «За развитие физической культуры и спорта России»(2015)                                 Награды                    
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 февраля 2013 года) — За заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXХ летних Олимпийских играх 2012 года
 Медаль «Во Славу Осетии» (1994, 2012).                     * Медаль «Благодарю» Мос.область. (2012)                  * Медаль «Во славу спорта» Мос.обл (2010).

Примечания

Ссылки 
 ossetians.com 
 rsport.ru 
 armsport1.ucoz.ru 
 wsport.free.fr 
 osetiasportivnaya.ru 

Персоналии по алфавиту